John Warner (1581–1666) – angielski duchowny anglikański, biskup Rochester
 John Warner (zm. 1648) – angielski kupiec, lord major Londynu w 1647
 John Warner (1628–1692) – angielski duchowny katolicki, jezuita, spowiednik Jakuba II
 John Warner (1883–1948) – angielski piłkarz
 John De Witt Warner (1851–1925) – amerykański polityk, kongresmen z Nowego Jorku
 John Warner (1923–1991) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy z Queensland
 John Warner (1927–2021) – amerykański polityk, senator z Wirginii, sekretarz Marynarki Wojennej
 John Warner (ur. 1961) – angielski piłkarz

Zobacz też 
 USS John Warner (SSN-785)